Вы́боргский райо́н — названия ряда географических объектов, названных по городу Выборг Ленинградской области:

 Выборгский район (Санкт-Петербург)
 Выборгский район (Ленинградская область)